Lombèrs (Gers), municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Lombèrs (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Cantó de Lombèrs, cantó del departament francès del Gers